

Città 
 Botafogo, quartiere della città di Rio de Janeiro in Brasile.

Sport

Calcio 
 Botafogo Futebol Clube – società calcistica brasiliana con sede a João Pessoa
 Botafogo de Futebol e Regatas – società polisportiva brasiliana con sede a Rio de Janeiro
 Botafogo Futebol Clube – società calcistica brasiliana con sede a Ribeirão Preto

Altro
 Botafogo, soprannome con cui è comunemente chiamato il galeone São João Baptista.